Запятково — название населённых пунктов в России:

 Запятково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Запятково — деревня в Палкинском районе Псковской области.